Дми́трий Никола́евич Абра́менков () — российский государственный и политический деятель.

Вице-губернатор, руководитель аппарата администрации Смоленской области, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго (1995—1999) и третьего (1999—2003) созывов.

Биография 
Родился 24 апреля 1947 года в Боготоле Красноярского края. Окончил Рославльский техникум железнодорожного транспорта и Ленинградскую ВПШ. Работал крановщиком, техником локомотивного депо, руководителем штаба Всесоюзной комсомольской стройки Смоленской АЭС, председателем районного комитета народного контроля, инструктором горкома КПСС, затем — до избрания в Государственную Думу РФ второго созыва — мастером производственного обучения в Рославльском техникуме железнодорожного транспорта.

Политическая деятельность 
В Государственной Думе второго и третьего созывов входил во фракцию КПРФ, был членом Комитета по образованию и науке. Избирался кандидатом в члены ЦК КПРФ.

Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Члены КПСС
Члены КПРФ
Политики Смоленской области